Воробей Андрій Олексійович ( 1978) — український футболіст, нападник, відомий виступами за низку українських клубів та національну збірну України
 Воробей Віталій Леонідович — гвардії підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробей Дмитро Іванович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробей Дмитро Сергійович ( 1985) — український футболіст, нападник, відомий виступами за низку українських клубів, юнацьку та молодіжну збірні України
 Воробей Іван Володимирович (1999—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробей Олексій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробей Петро Петрович ( 1962) — український журналіст, письменник, лауреат премії імені Якова Гальчевського «За подвижництво у державотворенні» у номінації «За літературну діяльність»
 Воробей Родіон Олексійович ( 1975) — колишній український футболіст, півзахисник.

 Олена Воробей (справжнє ім'я — Олена Яківна Лебенбаум; нар. 1967) — російська актриса естради, кіно і телебачення, гумористка і пародистка. Заслужена артистка Росії (2012).

 Воробей — присілок, Юр'янський район, Кіровська область, Росія

Російські прізвища
Українські прізвища